

Geografia
 Broué – comune francese situato nel dipartimento dell'Eure-et-Loir

Persone
 Isabelle Broué – regista e sceneggiatrice francese
 Michel Broué – matematico e attivista francese
 Pierre Broué – storico e attivista francese